Чемпионат России по вольной борьбе 2001 года проходил с 1 по 4 марта в Москве в ЛФК ЦСКА. В этом турнире принимали участие более 250 спортсменов из 43 регионов России.

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионат России по вольной борьбе-2001
 МОСКВА. В ЛФК ЦСКА стартовал чемпионат России по вольной борьбе
 Вольная борьба. Чемпионат России. 1-4 марта 2001 г. Москва

2001 год в Москве
Чемпионаты России по вольной борьбе
Чемпионаты России в 2001 году
Март 2001 года
Соревнования по борьбе в Москве
2001 год в борьбе